Дер Ерсте Фусбал-клуб Нюрберг Ферайн фюр Лайбесюбунген (), за кратко 1. ФК Нюрнберг () или просто Нюрнберг () е германски футболен отбор от град Нюрнберг, провинция Бавария, който е основан на 4 май 1900 г. Клубните му цветове са червено и бяло, а тези на екипите – винено червено и черно. Президент на отбора в периода 1994 – 2009 г. е Михаел Рот, който напуска поста си на 9 юни 2009 г. Клубът има 9113 членове към октомври 2009 г.

До 1995 г. освен футболен, Нюрнберг е и спортен клуб. Оттогава футболното отделени придобива самостоятелност и се отделя от другите спортни секции, които упражняват бокс, женски футбол, хандбал, шахмат, хокей, зимни спортове, плуване, ски и тенис. Със своите 9 титли на Германия Нюрнберг е рекорден шампион по футбол на страната за повече от 60 години до 1987 г., когато е изпреварен от Байерн Мюнхен. От средата на 80-те години „франките“ получават прозвището „асансьорен отбор“ поради факта, че не успяват да се задържат дълго време в една дивизия. От лятото на 2009 г. Нюрнберг отново е в Първа Бундеслига.

Домакинствата си клубът играе на бившия Франкенщадион, който носи името Изикредит-Щадион. Арената побира 48 553 зрители, а тренировъчните игрища се намират на около километър от стадиона – на Фалцнервайер в нюрнбергския квартал Церцабелсхоф.

Професионален отбор

Успехи

Национални 
 Шампион на Германия (9): 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961 и 1968 г.;
 Носител на Купата на Германия (4): 1935, 1939, 1962 и 2007 г.;
 Първенец на Южна Германия (7): 1916, 1918, 1920, 1921, 1924, 1927 и 1929;
 Носител на Южногерманската купа (2): 1919 и 1924;
 Баварски първенец (1): 1907;
 Първенец на Гаулига Бавария (7): 1934, 1936, 1937, 1938, 1940, 1943 (Група Север) и 1944 (Група Север);
 Първенец на американската окупационна зона (2): 1947 и 1948;
 Първенец на Оберлига Юг (6): 1947, 1948, 1951, 1957, 1961 и 1962;
 Финалист за Купата на Германия (2): 1940 и 1982;
 Първенец на втородивизионната Регионална лига Юг (1): 1971;
 Първенец на Втора Бундеслига (4): 1980 (Южно подразделение), 1985, 2001 и 2004;
 Първенец на третодивизионната Регионална лига Юг (1): 1997;
 Вечно класиране на Първа Бундеслига: 15. място;
 Вечно класиране на Втора Бундеслига: 18. място;
 Вечно класиране на Оберлига Юг: 1. място.

С деветте си титли „Клуба“ е на второ място по шампионски звания след Байерн Мюнхен (21 титли).

Към зимната пауза на сезон 2009/10

Международни 
 Купа на европейските шампиони: Четвъртфинал 1961/62, първи кръг 1968/69;
 Купа на носителите на национални купи: Полуфинал 1962/63;
 Купа на панаирните градове: Участие 1965/66, 1966/67;
 Купа на УЕФА: Първи кръг 1988/89, трети кръг 2007/08;
 Купа Интертото: 1968.

Източници 

Нюрнберг
Спорт в Нюрнберг